Луз Марија има више значења:

 Луз Марија, Лос Гарсија (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Луз Марија (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Луз Марија (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику